Тьерри́ Арбога́ст (; род. 24 января 1957, Париж,  Франция) — французский кинооператор, трёхкратный лауреат премии «Сезар».

Биография 
В отличие от большинства коллег, не получил кинематографического образования. Начинал как ассистент оператора. В 1983 году впервые работал в полнометражном фильме как оператор. Получил известность, работая с режиссёром Люком Бессоном. Первый их совместный фильм — «Её звали Никита» (1990). В дальнейшем Арбогаст работал практически во всех фильмах Бессона, в том числе англоязычных (первый фильм Арбогаста на английском языке — «Леон»).

За работу в фильме Жана-Поля Раппно «Гусар на крыше» (1995) Арбогаст был впервые удостоен премии «Сезар». В 1997 году Арбогаст работал в фантастическом фильме Бессона «Пятый элемент» (и второй раз был удостоен «Сезара»). К тому же году относится первое появление Арбогаста в фильме голливудского режиссёра («Она прекрасна» Ника Кассаветиса). Этот фильм принёс Арбогасту техническое гран-при Каннского кинофестиваля.

После этого Арбогаст работал как в Голливуде, так и во Франции, продолжая сотрудничество с Люком Бессоном и другими режиссёрами. Изредка Арбогаст работает в фильмах не французских европейцев (Эмир Кустурица и Владо Цветановский).

Фильмография

Оператор 

  — Рок-н-Тора
  — Страж ночи
  — Шурин
  — Сказка ветра
  — Никита
  — Я не целуюсь
  — Дочь воздуха
  — Леон
  — Гусар на крыше
  — Квартира
  — Насмешка
  — Она прекрасна
  — Пятый элемент
  — Чёрная кошка, белый кот
  — Жанна д’Арк
  — Командир эскадрильи
  — Багровые реки
  — Дансер
  — Женщина сверху
  — Роковая женщина
  — Бон вояж!
  — Женщина-кошка
  — Ангел-А
  — Артур и минипуты
  — Бандитки
  — Астерикс на Олимпийских играх
  — Вавилон нашей эры
  — Артур и месть Урдалака
  — Человеческий зверинец
  — Миссионер
  — Последний романтик планеты Земля
  — Артур и война двух миров
  — Необычайные приключения Адель
  — Сердцеед
  — Леди
  — Неотделимый
  — Жизнь другой
  — Малавита
  — Люси
  — Валериан и город тысячи планет
  — Полина
  — Анна
  — Последний шаг

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Лауреаты премии «Сезар»